Kereszténység
Advent (várakozás), a karácsony napját (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak
Települések
 Advent, cornwalli település (Egyesült Királyság)
 Advent nyugat-virginiai település (USA)
Egyéb
Advent EuroCity személyszállító vonat